Седнєв Сергій Анатолійович (нар. 1983) — український біатлоніст, майстер спорту, член національної збірної команди України.
 Сєднєв Юрій Володимирович (нар. 1969) — український правоохоронець. Генерал-майор міліції.

Див. також 
 Седнів — селище міського типу (з 1959) Чернігівського району Чернігівської області України.
Російські прізвища